Колдовство 5: Танец с Дьяволом () - пятый фильм из серии фильмов ужасов под названием Колдовство, дистрибьюцией которого занималась Troma Entertainment, а продюсированием Vista Street Entertainment. Премьера на VHS в США состоялась 9 июня 1993 года. Является сиквелом фильма Колдовство 4: Девственное сердце и приквелом к фильму Колдовство 6: Любовница Дьявола.

Сюжет 
Марта и её бойфренд Билл занимаются аферой, в которой Марта заманивает мужчин на свидание в мотель, где Билл нокаутирует ничего не подозревающую жертву, после чего они обчищают бумажник жертвы. В этот раз всё идёт наперекосяк Билл случайно убивает мужчину. Расстроенный обстоятельствами и телом в багажнике, Билл сбивает бездомного и почти попадает в аварию с телепроповедником Преподобныйм Мередитом. 

В то время как Преподобный пытается помочь бездомному, мистические силы переходят с бездомного на Мередит, который под влиянием этих сил начинает странно себя вести и в том числе проявлять больший интерес к своему секретарю. 

Марта и Билл хоронят мертвую жертву в сельской местности, и с их машиной, которая теперь не работает, они натыкаются на лагерь Каина, который называет себя коллекционером. После попытки обмануть и ограбить Каина, он меняется с ними ролями и использует свой магический меч, чтобы контролировать Марту, приказывая ей убить Билла, она подчиняется приказу. Каин называет себя агентом сатаны.

Чернокнижник /адвокат герой Уильям Спаннер и его подруга Кели идут на свидание в ночной клуб, когда Кели гипнотизирует ди-джей клуба, который оказывается Каином. Каин, чувствуя силу Спаннера, обманывает его, чтобы тот вышел на сцену, и завладевает  Спаннером благодаря пост-гипнотическому внушению. Каин хочет использовать силы Уильяма, чтобы ускорить свой план по захвату сатаной Землю.

Со Спаннером творится что-то очень странное, Кели встречается с преподобным Мередитом и во время встречи сообщает ему о случившемся с Уильямом, который немедленно приводит Белую Ведьму Астазию. Она накладывает защитное заклинание на Спаннера, но Марта, которая ночью соблазняет Уильяма, убивает Астазию.

Кели отправляется на поиски Уильяма в клуб Каина и подвергается нападению Марты.Кейн собирается принести ее в жертву, когда появляется Уильям, приведя преподобного Мередита. Уильям борется с влиянием Каина и вовлекает злодея в дуэль. В процессе Каин и Марта убиты, а Уильям и Келли воссоединены.

Связь с предыдущими фильмами 
Роль Уильяма Спаннера значительно уменьшена с предыдущих трех фильмов от героя к жертве. Используются кадры сожжения ведьмы из первого фильма.

Критика 
Фильм получил в основном отрицательные отзывы критиков.

1000 misspent hours отмечает, что, фильм, близок к лёгкому порно, однако,  история лучше, чем предыдущих двух фильмах.

AV club находит фильм очень слабым и заявляет, что из-за участия Хаффмана в этом фильме хочется кричать 

TV Guide находит фильм как отражение всей серии в целом с низкими производственными показателями, плохим сценарием, скучным направлением и постоянно растущей зависимостью от обнаженной груди, чтобы возбудить аудиторию.

В ролях 
   — Уильям
 Кэролин Тэй-Лорен — Кели
 Николь Сассаман — Марта
 Дэвид Хаффман — Каин
 Ленни Роуз — преподобный Мередит
 Фредди Андреючи — Билл
 Айша Хауэр  — Астазия
 Грег Гранберг — Менеджер
 Кимберли Болин (в титрах Ким Болин) — Секретарша
 Девид Жан Томас (в титрах не указан) — Доктор Кларенс Рэндалл

Производство

Съёмочная группа 
 Дэн Спикер — Постановщик трюков
 Тони Милер — Монтажёр

Релиз 
Премьера на VHS в США состоялась 9 июня 1993 года (Academy Home). Переиздание на DVD произошло 26 мая 2003 года, компанией Waterfall.

В других странах 
Дистрибьюцией фильма в Германии занималась компания Columbia TriStar Home Entertainment в 1994 году, фильм вышел под названием Колдовство V: Силы зла (Witchcraft V - Die Macht des Bösen). 

В Уругвае Mega Video Home.

См. также 
 Перемотай это!

Примечания

Ссылки 
Фильм на сайте Troma Entertainment
Фильм на сайте TV GUIDE
Рецензия на фильм от сайта 1000MisspentHours
Рецензия на фильм от сайта Кино под углом

Фильмы ужасов 1993 года
Фильмы-пентиквелы
Фильмы о ведьмах
Фильмы о дьяволе
Фильмы об адвокатах
Фильмы на английском языке
Фильмы-сиквелы

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях